Rösch oder Roesch  steht für:
 Rösch (Familienname) (Roesch), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Roesch – Schlage, Hamburg 1910, eine Schachpartie
 Rösch (Unternehmen), Schweizer Hersteller von Reinigungsmitteln, siehe Linux (Waschmittel) 
 Rösch Medizintechnik, ehemaliges Medizintechnikunternehmen

Siehe auch: